Le tournoi de tennis de Shenzhen en Chine est un tournoi de tennis professionnel. L'édition masculine 2016, classée en catégorie ATP 250, se dispute du  au .

Faits marquants 
 On note le forfait de l'Américain Taylor Fritz, du Britannique Daniel Evans et de l'Ukrainien Alexandr Dolgopolov. 
 Les joueurs forfaits sont respectivement remplacés par Íñigo Cervantes, Mikhail Youzhny et Evgeny Donskoy.
 Tomáš Berdych conserve son titre en s'imposant en finale face à Richard Gasquet (7-6, 6-7, 6-3). Il s'agit du  de sa carrière en simple.
 En double, Fabio Fognini et Robert Lindstedt décrochent leur  ensemble en battant Oliver Marach et Fabrice Martin en finale (7-6, 6-3). Il s'agit de leur  et  respectif dans la discipline.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Shenzhen
 Saison 2016 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
 

Tennis masculin en 2016
ATP 2016
Tennis en Chine en 2016
Tennis en septembre 2016
Tennis en octobre 2016